algemeen
 archeologisch museum (type), een museum waar archeologische vondsten worden tentoongesteld, meestal uit de omgeving waar het museum gevestigd is

België
 Archeologisch Museum (Aarlen)
 Regionaal Archeologisch Museum a/d Schelde - Waarmaarde
 Provinciaal Archeologisch Museum (Ename)
 Provinciaal Archeocentrum Velzeke
 Heemkundig archeologisch museum Sint-Huibrechts-Lille
 Archeologisch Site-Museum - Werken
 Regionaal Archeologisch Museum - Maaseik
 Musée Archéologique de Namur - Namen

Bulgarije
 Nationaal Archeologisch Museum van Sofia

Frankrijk
 Archeologisch Museum Théo Desplans
 Archeologisch museum Bargoin
 Musée archéologique Arkéos - Douai

Griekenland
 Archeologisch museum van Delphi
 Archeologisch Museum van Iraklion
 Archeologisch museum van Kalymnos
 Archeologisch Museum van Rodos
 Nationaal Archeologisch Museum van Athene

Italië
 Museo Archeologico Nazionale di Napoli
 Archeologisch museum Gela
 Archeologisch museum Florence

Nederland
 Archeologisch Museum Haarlem
 Archeologisch Museum Scheurleer - Den Haag
 Museum Kam - Nijmegen
 Nationaal Archeologisch Museum van Aruba - Oranjestad
 Gemeentelijk Archeologisch Museum Aardenburg

Slowakije
 Archeologisch museum (Košice)

Spanje
 Archeologisch Museum van Catalonië - Barcelona
 Nationaal archeologisch museum van Tarragona

Tunesië
 Archeologisch Museum van Sousse

Turkije
 Archeologisch museum van Istanboel
 Archeologisch museum van Hatay